Long Wharf steht für folgende Bauten in den Vereinigten Staaten:

 Long Wharf (Massachusetts), Kai in Boston
 Long Wharf (Connecticut), Seepromenade in New Haven
 Long Wharf (Maine), Kai in Portland
 Long Wharf (Santa Monica, Kalifornien), Seebrücke in Santa Monica
 Long Wharf (San Francisco, Kalifornien), Anlegestelle in San Francisco
 Oakland Long Wharf, Fährhafen in West Oakland, Kalifornien